Wojciech Miaskowski (zm. ok. 1654) – podkomorzy lwowski, stolnik kamieniecki, podstoli kamieniecki, pamiętnikarz.
 Wojciech Miaskowski (zm. 1672) – chorąży kamieniecki, chorąży nowogrodzkosiewierski, rotmistrz królewski.
 Wojciech Maksymilian Miaskowski (zm. 1763) – wojewoda kaliski, kasztelan poznański, kasztelan kaliski, stolnik wschowski, stolnik poznański.